La Provinciale (The Country Wife), comédie anglaise de William Wycherley (1675) ;
 La Provinciale, comédie française de Marivaux (1757) ;
 La Provinciale, film français de Claude Goretta (1981).
 La provinciale, téléfilm italien de Pasquale Pozzessere (2006)